Weißes Palais steht für
 Weißes Palais (Kassel)
 Weißes Frascati-Palais, Warschau

Siehe auch:
Palais Weiss
Weißes Schloss